Ел Тисне има више значења:

 Ел Тисне (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Тисне (Сан Мигел Панистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику